Glen Lockett, meglio noto come Spot (1951) – produttore discografico e polistrumentista statunitense
 Johnny Lockett (1915-2004) – pilota motociclistico britannico
 Kevin Lockett (1974) – ex giocatore di football americano statunitense
 Michael Lockett Garrett (1944) è un ex giocatore di football americano statunitense
 Phillip Lockett (1959) – ex cestista statunitense
 Trent Lockett (1990) – cestista statunitense
 Tyler Lockett (1992) – giocatore di football americano statunitense